Il singolare del torneo di tennis Music City Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bobby Reynolds che ha battuto in finale Ramón Delgado 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Paul Goldstein (primo turno)
 Justin Gimelstob (primo turno)
 Ramón Delgado (finale)
 Bobby Reynolds (Campione)

 Danai Udomchoke (primo turno)
 Brian Vahaly (secondo turno)
 Amer Delić (quarti di finale)
 Chris Guccione (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Music City Challenger 2005